Puka kan syfta på:
 Puka – ett slagverksinstrument

Albanien 

 Rrethi i Pukës, distrikt, Shkodër prefektur, 
 Bashkia e Pukës – kommun
 Puka, Albanien, Shkodër prefektur, Rrethi i Pukës,

Estland 

 Puka (ort), Valga län, Puka vald,